Gör ist:
 eine Bezeichnung für ein kleines Kind, siehe Göre
 ein Kurzfilm von Anna Roller aus dem Jahr 2022, siehe Gör (Film)

Gör ist der Familienname folgender Personen:
 Lokman Gör (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Sıtkı Salih Gör (* 1936), türkischer Schriftsteller
 Yakup Gör (* 1988), türkischer Ringer

GÖR als Abkürzung:
  Gastroösophagealer Reflux

Siehe auch:

 Göhr
 Goehr

Abkürzung